Belkacem Krim – militare e politico algerino
 Mathilde Krim – scienziata e filantropa statunitense
 Rachida Krim – artista e regista francese